Музей японского искусства Тикотин расположен на вершине горы Кармель в Хайфе (Израиль) и посвящён сохранению, поощрению и экспозиции японского искусства. Это единственный на Ближнем Востоке музей с такой специализацией. Музей был создан в 1959 году по инициативе  из Нидерландов при поддержке мэра Хайфы Аббы Хуши.

История 

Феликс Тикотин, архитектор по профессии, был всемирно известным коллекционером и дилером произведений японского искусства. Более чем за сорок лет он собрал свои ценные и редкие коллекции и организовал на их основе выставки японского искусства во многих музеях. Феликс Тикотин был евреем и во время Второй мировой войны бежал от нацистов. Чтобы предотвратить попадание коллекции в руки фашистов, он спрятал её в Голландии. После войны Тикотин решил разместить свою уникальную коллекцию в одном из музеев Израиля, а в 1956 году он приехал в Израиль и осуществил это решение. Во время своего визита в Хайфу он встретился с мэром Аббой Хуши и решил, что коллекция должна оставаться в Хайфе, и что он построит специальный павильон для её экспозиции.

Для организации поддержки и спонсирования своей идеи Тикотин посетил Нидерланды, Швейцарию, Бельгию, Францию, Англию и Японию. Он заручился поддержкой некоторых директоров музеев, учёных и духовных лидеров, таких как Нагатакэ Асано (1895—1965); Тисабуро Ямада (1908—1984) из Токийского университета искусств, который также был выбран в качестве первого директора японского музея в Хайфе; Виктор Судзуки, сын известного дзэнского философа и других. Должность директора музея в период с 1966 по 1992 год исполнял , который в 2001 году получил приз от японского правительства.

18 мая 1958 года на заседании муниципалитета Хайфы было принято решение о приобретении «Киш Хаус» и окружающего его земельного участка. Дом был построен , который в период с 1923 по 1931 год исполнял обязанности председателя Сионистского рабочего комитета Израиля и главы Государственного департамента. Киш жил в доме с 1934 по 1939 год. Командир инженерной бригады  Фредерик Киш погиб в апреле 1943 года в одном из сражений Североафриканской кампании. В Киш Хаус по-прежнему расположены офисы музея, библиотека, творческие мастерские и японская комната. В библиотеке, в своем роде крупнейшей в Израиле, хранится около 3000 книг и публикаций, имеющих отношение к японскому искусству и культуре.

Проект японского павильона был утверждён и стартовал в феврале 1959 года со строительством выставочного зала, в соответствии с идеями и планами Феликса Тикотина и под руководством архитектора М. Лева. Выставочный зал был оформлен в японском духе. Просторный, с раздвижными бумажными дверями, ведущими в сад, он гармонично дополнял японскую атмосферу. 25 мая 1960 года выставка работ из коллекции спонсоров ознаменовала открытие музея для широкой публики. В соответствии с пожеланиями Тикотина был назначен попечительский совет музея, который возглавляет сегодня его дочь — Илана Друккер-Тикотин.

Коллекция 

Коллекция музея включает в себя около 7000 предметов искусства и ремёсел — картины, гравюры, рисунки, расписные ширмы, текстильные изделия, древние иллюстрированные тексты, керамику, миниатюрную резьбу (нэцкэ), лаковые миниатюры и работы по металлу, антикварные мечи и функциональные произведения искусства, в основном периода XVII—XIX веков, а также коллекции современного японского искусства. Со временем коллекция увеличилась за счёт частных пожертвований.

Выставки охватывают спектр различных аспектов японской культуры, отображая традиционное и современное искусство и подчеркивая уникальную эстетическую ценность японского искусства. В соответствии с японской традицией, комната мебелируется в соответствии с особыми событиями и определённым сезоном. Следуя этой традиции, экспозицию музея обновляют примерно каждые три месяца, сохраняя общую тему, стиль и эпоху. Выставки сопровождают иллюстрированные каталоги и пояснительные тексты.
 
В 1982 году японский меценат Рёити Сасакава пожертвовал сумму в полтора миллиона долларов на строительство нового большого крыла музея. Проект был разработан японским архитектором  совместно с Аль Мансфельдом, архитектором из Хайфы. Крыло музея было открыто в 1995 году и функционирует при финансовой поддержке Фонда Евы Тикотин-Лихт. Ёсимура, один из известных архитекторов Японии, разработал проект Национального музея Нары и Japanese House в Нью-Йорке. Мансфельд известен как архитектор Музея Израиля в Иерусалиме. Новое крыло высотой в два этажа имеет автомобильную парковку и занимает более 1800 квадратных метров. Выставочный зал нового крыла занимает 350 кв.м. и связан с выставочным залом (300 кв.м.) старого здания. Рядом с большим залом расположен малый зал площадью 120 кв.м. На втором этаже в 2000 году была построена акустическая аудитория «Raphael Angel» на 200 мест. К аудитории ведёт специальная лестница. Старое и новое здания гармонично образуют единое целое, в соответствии с японской атмосферой и традициями.

Образовательная деятельность 
Тикотин мечтал о том, чтобы японский музей стал центром по изучению японского искусства и культуры, а также служил цели расширения области познаний израильтян о Японии. Сегодня в учебном филиале музея проводятся семинары по материалам выставок для детей, начиная с дошкольного возраста, для учителей и для других групп. При музее действуют курсы изучения японского языка, каллиграфии и рисунка тушью, икебаны, приготовления пищи, а также проводятся специальные мероприятия для детей. Есть также стилизованные японские комнаты, в которых представлена информация об одежде, еде и быте людей, живущих в Японии.

В музее проводятся различные мероприятия, связанные с искусством и культурой Японии. Это организация тематических лекций, просмотр фильмов; проведение традиционных чайных церемоний, фестивалей и торжественных мероприятий. Многие из этих событий происходят в аудитории «Raphael Angel». В результате своей деятельности музей стал центром поощрения и понимания уникальной японской культуры, способствуя установлению более тесных связей между двумя странами.

Награды и признание 
После повторного открытия в декабре 1995 года в музее насчитывалось около 100 новых экспонатов которые были включены в фонд музея главным экспертом музея, Иланой Зингер. В 2007 году она получила премию Министерства науки и культуры. В 2000 году музей получил специальный приз Японского фонда, который ежегодно присуждается учреждениям за существенный вклад в развитие культурных контактов с Японией. В 2003 году Комитетом по оценке качества выставок и коллекций при Министерстве образования и культуры Израиля музею Тикотина было присвоено почётное второе место (первое — было присвоено Музею Израиля).

См. также 
 Список музеев Израиля

Примечания

Ссылки 
 
 The Tikotin Museum of Japanese Art
 Good things come in small packages Netsuke exhibit at Tikotin Museum

Художественные музеи Израиля
Музеи Хайфы
Искусство Японии